Falardeau ist der Familienname folgender Personen:

 Johanne Falardeau (* um 1959), kanadische Badmintonspielerin
 Lee Falardeau (* 1983), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Philippe Falardeau (* 1968), kanadischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Pierre Falardeau (1946–2009), kanadischer Film- und Dokumentationsregisseur